Ла Тауна има више значења:

 Ла Тауна (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тауна (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тауна (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тауна (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тауна (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Тауна (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Тауна (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику